Klomossor (Dichelyma) är ett släkte av bladmossor som beskrevs av Myrin. Klomossor ingår i familjen Fontinalaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor